

Localidades

Cheraw (Carolina do Sul)
Cheraw (Colorado)

Desambiguação